Tukacs (családnév)
Tukacs (Тукач) csuvasföldi (oroszországi) település. Orosz neve Togacs (Тогачь). (Lásd: :ru:Тогачь, :cv:Тукач)